Hedquist ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Hedquist (* 1980), US-amerikanischer Skeletonpilot
 Ivan Hedquist (1880–1935) schwedischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Hedqvist